Ordine di Ludovico (Ludwigsorden) – onorificenza del Regno di Baviera
Ordine di Luigi (Ludwigsorden) – onorificenza del Granducato d'Assia